2 miejscowości w Polsce: 
 Rembielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Rembielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele